Логограф може да се отнася за:

 логографска писменост
 Логограф (право) - професионален автор на съдебни речи в Древна Гърция
 Логограф (история) - древногръцки хронист и историк отпреди Херодот